

События 
 Победа франков над арабами; изгнание последних из Франции.
 Умер Виллиброрд в монастыре в Эхтернахе.
 739 — ок.750 — Правитель Астурии Альфонс I.
 Основано епископство в Зальцбурге (Австрия)
 Падение ханской династии Дуло в Болгарском государстве.
 Победа византийской армии императора Льва III Исаврийского (Лев Исавр) над арабами в битве при Акронионе. Это сражение положило конец завоеваниям Омейядов в восточной части Византийской империи.
 Издание «Эклоги» византийского императора Льва Исавра и его соправителя Константина V — переработки Кодекса Юстиниана.
 739—751 — Наместник Бухары Кутайба.
 Волнения среди берберского населения Марокко в связи с введением подушной подати (харадж), начало распространения хариджитских ересей в Марокко.

Скончались 
 Фавила — король Астурии
 7 ноября — Святой Виллиброрд, бенедиктинский монах, миссионер, с его именем связано обращение в христианство фризов («Апостол фризов»).

См. также